Плитт () — фамилия немецкого происхождения.
 Плитт, Грег (1977—2015) — американский актёр, фитнес-модель и пропагандист здорового образа жизни.
 Плитт, Густав Леопольд (1836—1880) — немецкий протестантский богослов, философ, историк, преподаватель и писатель.
 Плитт, Джеффри Дуглас (более известен как Дже́ффри Пирс; род. 1971) — американский актёр, режиссёр и продюсер.